Rășcani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rășcani (Dănești), Dorf im Kreis Vaslui
 Rășcani (Șuletea), Dorf im Kreis Vaslui